Vargas est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adriana Louvier Vargas (1980-), actrice et animatrice de télévision mexicaine ;
 Alberto Vargas (1896-1982), dessinateur péruvien ;
 Alexandre Vargas (1876-1931), acteur de la Belle-Époque, actif au théâtre de l'Odéon
 Alfredo Vargas (19?-19?), arbitre chilien de football ;
 Annerys Vargas (1981-), volleyeuse dominicaine  ;
 Augusto Vargas Alzamora (1922-2000), prélat catholique péruvien ;
 Carlos Vargas (1999-), footballeur mexicain ;
 Chavela Vargas (1919-2012), chanteuse mexicaine et costaricienne ;
 Claudio Vargas (1978-), lanceur droitier de baseball ;
 Dolores Vargas (1936-2016), chanteuse de flamenco espagnole ;
 Eduardo Vargas (1989-), footballeur chilien ;
 Eloy Vargas (1988-), basketteur dominicain ;
 Enrique Peris de Vargas (1885-1953), footballeur et athlète espagnol ;
 Fabián Vargas (1980-), footballeur colombien ;
 Fernando Vargas (1977-), boxeur américain ;
 Francisco Vargas (1984-), boxeur portoricain ;
 Freddy Vargas (1982-), coureur cycliste vénézuélien ;
 Gabriel Vargas (1915-2010) auteur de bande dessinée ;
 Getúlio Vargas (1882-1954), homme d'État brésilien ;
 Gonzalo Vargas (1981-), footballeur uruguayen ;
 Gregorio Vargas (1970-), boxeur mexicain ;
 Gregory Vargas (1986-), basketteur vénézuélien ;
 Héctor Vargas (1951-2022), évêque chilien ;
 Ibrahim Vargas (15?-16?), premier gouverneur de la République du Bouregreg () ;
 Iêda Maria Vargas (1944-), reine de beauté brésilienne ;
 Ildemaro Vargas (1991-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Jacob Vargas (1971-), producteur américain ;
 Jefferson Vargas (1984-), coureur cycliste colombien ;
 Jhon Jairo Vargas (1982-), coureur de fond colombien ;
 Jorge Vargas (1976-), footballeur chilien ;
 
 José María Vargas (1786-1854), homme politique vénézuélien, président du pays à deux reprises ;
 Juan Camilo Vargas (1994-), joueur de squash colombien ;
 Juan Manuel Vargas (1983-), footballeur péruvien ;
 Juan Pablo Vargas (1995-), footballeur costaricien ;
 Kathy Vargas (1950-), photographe américaine ;
 Lizardo Peris de Vargas (1891-1951), footballeur espagnol ;
 Lorena Vargas (1986-), coureuse cycliste colombienne ;
 Luis de Vargas (1502-1568), peintre espagnol ;
 Marcelino Vargas (1921-19?), footballeur paraguayen ;
 María Margarita Vargas Santaella (1983-), héritière vénézuélienne, épouse du prince Louis de Bourbon ;
 Mario Vargas (1928-2017), artiste-peintre bolivien ;
 Mario Vargas Llosa (1936-), écrivain et homme politique péruvien ;
 Melissa Vargas (1999-), joueuse de volley-ball cubaine ;
 Óscar de Jesús Vargas (1964-), coureur cycliste colombien ;
 Paulo Vargas (1979-), coureur cycliste costaricien ;
 Pedro Vargas (1904-1989), chanteur mexicain ;
 Ronald Vargas (1986-), footballeur vénézuélien ;
 Taliana Vargas (1987-), actrice, mannequin et présentatrice colombienne ;
 Thibaut Vargas (2000-), footballeur français ; 
 Valentina Vargas (1964-), actrice chilienne ;
 Víctor Vargas (1952-), homme d'affaires vénézuélien ;
 Vincent Vargas (1979-), mathématicien français ;
 Virgilio Barco Vargas (1921-1997), président colombien de 1986 à 1990 ;
 Virginia Vargas (1945-), sociologue et féministe péruvienne ;
 Yolanda Vargas Dulché (1926-1999), écrivain et historietista mexicaine ;
 Walter Vargas (1992-), coureur cycliste colombien ;
 Wilfrido Vargas (1949-), musicien et compositeur dominicain.

Pseudonyme 

 Daniele Vargas (1922-1992), acteur italien ;
 Fred Vargas (1957-), écrivaine française, archéozoologue ;
 Jo Vargas (1957-), peintre française (sœur jumelle de la précédente).

Toponymes



l'île de Vargas, qui donne son nom au parc provincial de Vargas Island.

Vargas : l'unique municipalité de l'État de La Guaira ;
 État de Vargas : ancien nom de l'État de Vargas jusqu'au , l'un des 23 États du pays, actuel État de la Guaira ;
 José María Vargas : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira.

Musique 
 Vargas, un des titres du chanteur Franglish en featuring avec le rappeur Alonzo.

Autres 
 , Branche arabo-andalouse de la famille Vargas au Maroc ;
 Chavela Vargas, un film documentaire américano-hispano-mexicain sorti en 2017 ;
 Orlando Vargas, un film de Juan Pittaluga sorti en 2005 ;
 (29133) Vargas, un astéroïde ;
 Vargas, un super-vilain de l'univers Marvel ;
 Curro Vargas, une zarzuela de Ruperto Chapí.

Patronyme hispanique
Homonymie de titre